Pan-Carnivora — клада ссавців мірряду Ferae, що складається з клади Carnivoramorpha, вимерлих рядів Hyaenodonta і Oxyaenodonta, а також вимерлих родів Altacreodus і Tinerhodon.

Анатомія 
Загальною ознакою для представників цієї клади є наявність хижих зубів. Ця особливість дозволяє відрізнити Carnivoramorpha, Oxyaenodonta і Hyaenodonta від інших м'ясоїдних плацентарних ссавців. Однак Pan-Carnivora розрізняються між собою на основі положення хижих зубів і кількості молярів.

Класифікація 
Клада Pan-Carnivora
 клада: Carnivoramorpha
 ряд: †Hyaenodonta 
 ряд: †Oxyaenodonta
 (без рангу): †Altacreodus/Tinerhodon клада
 рід: †Altacreodus
 рід: †Tinerhodon

Філогенетичне дерево 
Філогенетичні відносини Pan-Carnivora показані на наступній кладограмі:

Примітки 

Ferae
Клади ссавців